Department of Performing Arts é um clube de futebol da Tailândia. Seu último registro na primeira divisão foi em 1916.

Clubes de futebol da Tailândia